Primera División 1986/1987 był 56 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 30 sierpnia, a zakończył się 21 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1986/1987:

Faza pierwsza

Faza pierwsza - wyniki

Faza druga

Grupa A (mistrzowska)

Grupa A - wyniki

Grupa B (środkowa)

Grupa B - wyniki

Grupa C (spadkowa)

Grupa C - wyniki

Play-off o utrzymanie 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Król strzelców 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej